UIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ust-Ilimsk (Russia)